Черняны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Черняны — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Россия 
 Черняны — деревня в Смоленском районе Смоленской области.